IPAS se poate referi la:

 Întreprinderea de Piese Auto Sibiu
 Industrie-Park Am Silberberg, parc industrial din Germania